Jean Topart (1922 - 2012), un acteur français ; 
 Lise Topart (1927 - 1952), une actrice française.